Mància (ocultisme)
 Biografies:
 Curtili Mància, llegat romà
 Helvi Mància, orador romà